Вілле́-ан-Вексе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний захід від Парижа, 45 км на південний схід від Руана, 45 км на північний схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 297,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вілле-ан-Вексен на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-ан-Вексен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вілле-ан-Вексен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер